Diospyros carpinifolia är en tvåhjärtbladig växtart som först beskrevs av Henry Nicholas Ridley, och fick sitt nu gällande namn av Bakh. Diospyros carpinifolia ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Utöver nominatformen finns också underarten D. c. carpinifolia.

Källor 

Ljungordningen
carpinifolia